Пехотный танк Mk.I «Матильда I» (), A11 — британский лёгкий пехотный танк 1930-х годов. Чаще всего называется «Матильда I», чтобы отличить от более распространённого танка Mk.II «Матильда II», обычно именуемого без цифрового индекса.

История разработки 
Разработка танка началась в 1935 году под руководством
 на фирме Викерс-Армстронг. Генштаб требовал, чтобы танк был дешев и мог производиться из коммерчески доступных компонентов. В результате получился маленький двухместный танк с низким корпусом и небольшой литой башней. Единственным вооружением служил пулемет Виккерс калибра .303 или крупнокалиберный Виккерс .50.

Использовался стандартный V-образный 8-цилиндровый карбюраторный двигатель от Форд V8 и коробка передач Фордзон. Ходовая часть была модификацией подвески легкого танка Vickers Mk E — сблокированная по четыре, на полуэллиптических рессорах.

В соответствии с британской концепцией применения танков, предназначалась для поддержки пехоты. Танк имел отличную броневую защиту при невысокой скорости. Артиллерийского вооружения не имел, что позднее было признано ошибкой. Несмотря на явную слабость вооружения, танк сыграл важную роль на начальном этапе Второй мировой войны (см. ниже ).

В апреле 1938 года Vickers-Armstrongs был выдан заказ на выпуск 60 танков, получивший обозначение Infantry Tank Mk.I (WD T.3433 — T.3492). В конце апреля было заказано ещё 60 танков второй партии (WD T.5551 — T.5610). Наконец, в январе 1939 года, был получен последний заказ на 19 танков (WD T.8101 — T.8119).

К 1 сентября 1939 года было изготовлено 67 танков. До конца года собрали еще 39. В первом квартале 1940 года выпустили 19, а до сентября сдали последние 14 машин.

С 1938 по 1940 год было изготовлено 139 экземпляров.

Боевое применение 

Танками «Матильда» оснастили 4-й и 7-й батальоны Королевского танкового полка. В сентябре 1939 года после начала Второй мировой войны, 4-й танковый полк вошел в состав британских экспедиционных сил во Франции. В начале мая 1940 была образована 1-я армейская танковая бригада в составе 1-го и 7-го танковых полков. Не считая легких танков в составе пехотных дивизий, это была единственная британская танковая часть на континенте в начале битвы за Францию. 21 мая 1940 года 58 танков «Матильда I» и 16 танков «Матильда II» в ходе контрнаступления в битве при Аррасе остановили продвижение 7-й танковой дивизии под командованием Роммеля.. Стандартная немецкая 37 мм противотанковая пушка оказалась бессильной против брони британских танков; продвижение англичан было остановлено лишь с помощью импровизированной линии защиты из 105-мм гаубиц и 88-мм зенитных орудий, которой руководил лично Роммель.

23 мая 7-й танковый полк вел арьергардные бои в районе , после чего отошли в район Дюнкерка. Уцелевшие танки были объединены в сводный отряд, который нанес контрудар в направлении Ла Басе. В Дюнкерк вернулись только два танка уже на заключительной стадии операции «Динамо»..

Во время эвакуации британских войск почти все «Матильды I» были оставлены во Франции, а немногочисленные уцелевшие танки применялись впоследствии в качестве учебных.

См. также 
 Матильда II

Литература 
 М. Барятинский. Бронетанковая техника Великобритании 1939—1945 гг. (танки, САУ). — М.: Бронеколлекция, выпуск № 4, 1996.
 Richard Doherty «British Armoured Divisions and their Commanders, 1939—1945», 2013

Примечания 
Примечания

Сноски

Ссылки 
 
Видео движения сохранившегося в рабочем состоянии танка. 

Танки по алфавиту
Танки Великобритании периода Второй мировой войны
Пехотные танки
Средние танки
Танки с бензиновым двигателем